Niemcy:
 Höri – półwysep
 Höri – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Szwajcaria:
 Höri – miejscowość

Zobacz też:
 Hori
 Horii